Сушкин — русская фамилия. 

Известные носители:

 Макарий (Сушкин) (1820—1889) — архимандрит Константинопольской православной церкви.
 Сушкин, Вячеслав Владимирович (род. 1991) — российский футболист.
 Сушкин, Константин Николаевич (1879—1937) — русский и советский конструктор паровозов.
 Сушкин, Пётр Петрович (1868—1928) — русский и советский зоолог.
 Сушкин, Юрий Леонидович (род. 1952) — отставной полковник ВВС Белоруссии, участник Афганской и Ивуарийской войн.